Termenul „Midea” se poate referi la:

Midea (companie), chineză
Midea (localitate), în Grecia,
Midea (cetate), în Grecia,
Midea, fost gen taxonomic (acum Anthocharis)

Vezi și
Medeea, figură mitologică, 
Medea, oraș în Algeria